Big (álbum)
Big (filme)
Big (série de televisão)
BIG (hipermercado)
Banco de Investimento Global